Continuity bezeichnet:

 Continuity (Film) von Omer Fast aus dem Jahr 2012
 einen Beruf in der Film- und Fernsehbranche, siehe Script/Continuity
 den englischen Begriff für den Anschluss (Film) in der Filmkunst